Siris kan syfta på:

 Siris (Lukanien) – en antik stad i Lukanien
 Siris (mytologi) – en fågelgudinnai mesopotamisk mytologi
 Siris (skrift) – en skrift från 1744 av George Berkeley
 Siris kapell – ett kapell i Fryksände församling

Geografi

Italien 

 Siris, Sardinien, Sardinien, Provincia di Oristano,

Palestina (stat) 

 Sīrīs, ort, Västbanken, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar